Joaquín Guzmán puede referirse a:

 Joaquín Guzmán (19??-), locutor de radio español;
 Joaquín Guzmán Loera "El Chapo" (1954-), criminal mexicano.